Coppa Intercontinentale 1988 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1988 – edizione del torneo di pallacanestro